

Geografia

Niemcy 
 Freistatt – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

USA 
 Freistatt – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Freistatt (ang. Freistatt Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence

Zobacz też 
 Freistadt
 Freystadt